Filiasi ist der Familienname folgender Personen:

 Jacopo Filiasi (1750–1829), italienischer Gelehrter
 Lorenzo Filiasi (1878–1963), Komponist

 Filiași, Stadt in Rumänien